Slatin bezeichnet

 Slavětín (Radvanice) (Slatin), Ortschaft der Gemeinde Radvanice, Tschechien
 Slatiny (Slatin), Gemeinde im Okres Jičín, Tschechien
 Rudolf Slatin (1857–1932), österreichischer Offizier, Forschungsreisender und ägyptischer Gouverneur